Первый дивизион Мальты 1971/1972 () — 57-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1971/1972
Мальта
Мальта
1971 год на Мальте
1972 год на Мальте